Cet article présente la liste des personnages de la série Beyblade: Metal Fury.

Bladers des Saisons

Gingka Hagane 
  : Cosmic Pegasus F:D
  : Pégase
  : Attaque
  :

- Explosion stélaire

- Pluie d'étoile filante 

- Tempête engloutissante 

- coup de La galaxy nova 

- Explosion galactique

- Attaque déluge d'étoile filante

- Tornade cosmique
- Blizard de lumière

- Super nova cosmique
  : La toupie possède 4 modes avec sa roue de fusion (Normal, Suprême, Destruction, Barrage) et 1 avec sa pointe (Dynamique Final).
  Gingka est le blader qui représente l'Automne

Kyoya Tategami 
  : Fang Leone 130W2D
  : Roi Lion 
  : Défense
  :
- Véritable Rugissement Tempétueux du Lion

- Rugissement Tempétueux du Lion

- Fureur Assaillante du Lion

-  Véritable Danse Endiablée des Crocs du Vent

- Danse Endiablée des Crocs du Vent

- Explosion Dévastatrice du Lion

- Véritable Explosion Dévastatrice du Lion

- Souffle Explosif Du Lion En Furie

- Fureur Féroce du Lion

- Frappe du Vent Inversé du Lion

- Crocs Broyants du Roi Lion

- Mur de la Tempête de Sable
  : Sa roue de fusion est composée d'une roue et d'un noyau. Elle change de mode lorsque l'on retourne la partie du dessus.Ses modes sont Défense et Contre-attaque
Kyoya est le blader qui représente le Printemps.

Ryuga 
  : L-Drago Destructor F:S
  : Empereur Dragon
  : Attaque
  :
- Morsure Fulgurante de l'Empereur Dragon

- Destruction Foudroyante de l'Empereur Dragon

- Envol Suprême de l'Empereur Dragon

- Empereur Dragon Extermination
  : La toupie est construite d'une façon très étrange, elle a une roue de fusion en plastique recouverte de caoutchouc et un anneau d'énergie en métal. Elle possède 3 modes (Attaque, Absorption, Défense) et a 1 pointe de survie.                                                                                    
Ryuga est le blader qui représente l'Eté.

Chris 
  : Phantom Orion B:D
  : Orion
  : Endurance
  :
- Boucle de Barnard
  : La toupie possède des billes dans sa pointe de performance BD qui lui permettent d'avoir une endurance incroyable et qui ne causent aucune friction sur le sol. La forme de la roue de fusion permet d'encaisser n'importe quelle attaque et possède une grande force d'attaque. C'est une des toupies les plus "équilibrées" au niveau des types.
Chris est le blader qui représente l'Hiver.

Bladers des Planètes

Yuki Mizusawa 
  : Mercury Anubius 85XF
  : Anubis
  : Attaque
  :
- Impact du Courage
  : La toupie ne change pas de mode mais elle change de couleur et de puissance en fonction du courage du blader. Elle possède le plus petit axe de rotation jamais créer.
Yuki est le blader qui représente Mercure.

Aguma 
  : Scythe Kronos T125EDS
  : Chronos
  : Endurance
  :
- Déferlante de Destruction

- Explosion du Poing

- Poing du mur de fer

- Frappe de la Terre et de la Lune
  : Sa toupie possède une roue de fusion qui est indépendante de la toupie, en polycarbonate, et lui permet donc d'éviter les attaques.
Aguma est le blader qui représente Saturne. Il fait partie du Poing de Beylin.

King 
  : Variares D:D
  : Arès
  : Défense
  :
- Epée Tonnerre du King

- Epée Eclair de Lumière Tonnerre du King (avec Masamune)

- Epée d'Arès

- Bouclier d'Arès
  : La toupie peut tourner vers la droite et vers la gauche (comme Gravity Destroyer). Sa roue de fusion peut passer du mode Défense au mode Attaque à volonté lors d'un duel en "dévoilant" ou en "cachant" la partie métallique en forme de bouclier et il possède une pointe de performance qui peut changer de type durant un combat, Attaque, Défense, Endurance (il ne l'utilisera pas dans la série mais cette fonction est dévoilé par Madoka, en analysant sa pointe).
King est le blader qui représente Mars.

Dynamis 
  : Jade Jupiter S130RB
  : Zeus
  : Défense
  :
- Grand Eclair
  : La toupie possède 4 billes métalliques, qui peut les déplacer dans sa roue de fusion pour récupérer de l'endurance en cas de perte de vitesse ou pour lancer une contre-attaque.
Dynamis est le blader qui représente Jupiter

Tithi 
  : Death Quetzalcoatl 125RDF
  : Quetzalcoatl
  : Équilibre
  :
- Lumière de Vénus

- Impact d'Ishtar
  : La roue de fusion est en 2 parties et elle se retourne pour changer de mode (attaque ou défense).
Tithi est le blader qui représente Vénus.

Bladers de Némésis

Rago 
  : Proto Nemesis 170RD / Diablo Nemesis X:D
  : Némésis
  : Défense (Proto Nemesis) / Équilibre (Diablo Nemesis)
  :
- Armageddon
  : Proto Nemesis n'a pas de boulon. Diablo Nemesis peut passer du mode Attaque au mode Équilibre Ultime. Sa pointe peut passer du mode Endurance au mode Attaque (quand sa roue de fusion est en mode attaque), du mode Endurance au mode Défense (pointe de performance semi-défensive furtive) et du mode Défense au mode Attaque (quand sa roue de fusion est en mode Équilibre Ultime).
Rago est le descendant du roi Hadès, il est le 10ème blader légendaire.

Pluto 
  : Firefuse Darkhelm AD145SWD
  : Hadès
  : Équilibre
  :
- Faisceau Brûlant d'Hadès
  : La toupie possède une roue de fusion composée d'une partie en caoutchouc et 2 parties en métal. Elle est composée de 7 pièces, c'est la toupie qui en a le plus.
Pluto est le "bras-droit" de Rago. C'est lui qui a sauvé Doji lors de la Chute de la Nébuleuse Noire.

Johannes 
  : Beat Lynx TH170WD
  : Lynx
  : Équilibre
  :
- Attaque Destructrice Mortelle
  : Il est le "larbin" de Pluto, Rago et Doji mais surtout un servant de Némésis. Il a un axe de rotation qui peut monter et peut passer du mode attaque au mode défense.
Johannes est un blader qui défend Némésis. Il est envoyé à la recherche des bladers légendaires.

Doji 
  : Dark Wolf DF145FS
  : Loup des Ténèbres
  : Équilibre
  :
- Morsure Destructrice des Ténèbres
  : Il n'utilisera pas sa toupie pendant la saison car il décédera lors de sa chute lors du combat de Rago contre Ryuga.
Doji est le bras droit de Pluto. Il est envoyé à la recherche de Rago.

Cygnus 
  : Kreis Cygnus 145WD
  : Cygne
  : Défense
  : La roue de fusion est divisée en 2 parties ce qui lui permet de se mettre en mode attaque ou en mode défense.
Cygnus est un blader qui défend Némésis.

Herschel 
  : Duo Ice-Titan 230WD
  : Uranus
  : Endurance
  : La roue de fusion est divisée en 2 parties ce qui lui permet de se mettre en mode attaque ou en mode endurance.
Herschel est un blader qui défend Némésis.

Keyser 
  : Bakushin Beelzeb T125XF
  : Mouche
  : Attaque
  :Dans la série grâce à sa pointe de performance sa toupie peut roulée sur le mur

Keyser est un blader qui défend Némésis.

Autres

Kenta Yumiya 
  : Flame Sagittario C145S / Flash Sagittario 230WD
  : Sagittaire
  : Endurance
  :
- Les Griffes en Feu de Sagittario
- Attaque flèche en piquée
- Attaque Griffes en Piquées
  : Kenta n'est pas un blader légendaire mais il aura la volonté de se surpasser en suivant Ryuga pour pouvoir suivre le même entraînement que lui et le convaincre de rejoindre Gingka contre Némésis. Par la suite, ils deviendront compagnons de route.
A la mort de Ryuga, il lui léguera son fragment d'étoile, ce qui fera de Kenta un nouveau blader légendaire.

Benkei Hanawa 
  : Dark Bull H145SD
  : Taureau
  : Equilibre
  :
- Attaque Suprême du Taureau

- Attaque de la Corne Rouge

- Force de Frappe Maximale
  : Benkei aidera Gingka et ses amis à trouver les autres bladers légendaires.
Benkei ne sera pas présent lors de la bataille finale contre Némésis.

Madoka Amano 
  : Madoka est une mécanicienne de toupies qui est la première à avoir réparé la toupie de Gingka. Elle préfère réparer les toupies que de jouer. Elle est aussi une très bonne informaticienne et aide ses amis bladers à en savoir plus sur les toupies qu'ils combattent.
Madoka aidera Gingka et ses amis à trouver les autres bladers légendaires.

Bao 
  : Hades Crown 130FB
  : Couronne
  : Attaque
  :
- Attaque Flash
  : Bao est le meilleur ami d'Aguma, il fait partie du Poing de Beylin.
Bao ne sera pas présent lors de la bataille finale contre Némésis.

Tsubasa Otori 
  : Earth Eagle 145WD
  : Aigle
  : défense 
  :
- Frappe des Ailes d'Acier

- Coup de Griffes Acérées

- Attaque En Piqué

- Riposte Inévitable

- Courant d'Air Cinglant

- Attaque Fulgurante

- Tornade de Lumière Destructrice
  : Tsubasa travaille de nouveau pour l'AMBB et aide Gingka et ses amis à trouver les autres bladers légendaires.
Tsubasa aidera les bladers légendaires à vaincre Némésis.

Masamune Kadoya 
  : Blitz Striker 100RSF
  : Licorne
  : Attaque
  :
- Éclair de Lumière

- Attaque du Sabre Éclair

- Épée Éclair de Lumière Tonnerre du King (avec King)
  : La toupie peut passer du mode Attaque à 3 lames au mode Barrage à 6 lames.
Masamune aidera les bladers légendaires à vaincre Némésis.

Toby 
  : Spiral Lyra ED145MF
  : Lyre
  : Attaque
  :
- Rayon Destructeur

- Double Typhon Ravageur (avec Zeo)
  : Il est le leader de l'équipe du gymnase Dungeon qu'il forme avec Zeo et Masamune.
Toby ne sera pas présent lors de la bataille finale contre Némésis.

Zeo Abyss 
  : Spiral Fox TR145W2D
  : Renard
  : Equilibre
  :
- Choc Destructeur

- Double Typhon Ravageur (avec Toby)
  : Il fait partie de l'équipe du gymnase Dungeon avec Toby et Masamune.
Zeo ne sera pas présent lors de la bataille finale contre Némésis.

Jigsaw 
  : Forbidden Ionis ED145FB
  : Vache Io
  : Equilibre
  :
- Explosion Satellite
  : C'est un individu très calme qui aime la paix et la tranquillité, ce qui le fait entrer en conflit avec des personnes agitées telles que King et Masamune.
Jigsaw apparaîtra lors du tournoi du Dome de la Destruction.

Ryuto  
  : Omega Dragonis 85XF
  : Dragon
  : Attaque
  :
- Marteau Foudroyant

- Marteau Berrouillé
  : La toupie peut passer du mode Attaque à 3 lames au mode Barrage à 6 lames. Ryuto est un chasseur de trésor spécialisé dans les énigmes et les anciennes civilisations.
Ryuto aidera les bladers légendaires à entrer dans le Temple de Brume.

Yu Tendo 
  : Flame Libra T125ES
  : Balance
  : Endurance
  :
- Destruction Sonique

- Vague Sonique

- Bouclier Sonique

- Jugement Infernal

- Jugement Infernal Final
  : Il  apparaîtra dans l'épisode 27, lui et Kyoya vont trouver Tithi et sa toupie Death Quetzalcoatl.
Yu aidera les bladers légendaires à vaincre Némésis.

Ryo Hagane 
  : Burn Fireblaze 135MS
  : Phoenix
  : Endurance
  :
- Coup du Brasier Infernal
  : Il est le président de l'AMBB.
Ryo aidera son fils Gingka dans sa quête en lui fournissant des renseignements sur les bladers légendaires.

Hikaru Hazama 
  : Storm Aquario 100HF/S
  : Verseau
  : Attaque
  :
- Multi-Attaque d'Aquario
  : Elle est la secrétaire et conseillère de Ryo.
Hikaru aidera Ryo à trouver des renseignements sur les bladers légendaires.

Liste de personnages d'anime

NAIL: toupie:Vulcan Horuseus